Cosmic Gate — немецкий транс-дуэт, состоящий из Клауса Терхойвена (Claus Terhoeven) (р. 1972, aka Nic Chagall) и Штефана Боссемса (Stefan Bossems) (р. 1967, aka DJ Bossi).

Биография
Дуэт был образован в 1999 году с выходом сингла «The Drums», и ремикса на «Somewhere over the Rainbow», хотя первый успех пришёл к коллективу с релизом «Fire Wire», выпущенным в Британии в 2001 году.

Cosmic Gate выпустили множество ремиксов на творения самых разных музыкантов, включая Tiësto (Urban Train), Ferry Corsten (Punk), Blank & Jones (DFF), Svenson & Gielen(Answer the Question) и Vanessa Mae (White Bird).

Клаус и Стефан постоянно гастролируют, выступая в самых разных клубах — от Velfarre в Токио до Glow в Вашингтоне. Крупные транс-фестивали редко обходятся без выступления этих артистов — Nature One, Mysteryland, Trance Energy и другие.

В последние несколько лет Cosmic Gate отошли от своего хард-транс звука и стали более мягкими, став сравнимыми с такими гуру как Armin Van Buuren, Paul Van Dyk и Above and Beyond.

Дискография

Cosmic Gate

Альбомы
 Rhythm & Drums (2001)
 No More Sleep (2002)
 Earth Mover (2006)
 Sign Of The Times (2009)
 Sign Of The Times Deluxe Edition (2010)
 Back 2 The Future (2011)
 Wake Your Mind (2011)
 Wake Your Mind (Deluxe Edition) (2013)
 Start To Feel (2014)
 Materia (2017)
 20 Years (2019)

Компиляции
 Technics DJ Set Volume Three (2001)
 Techno Club Vol. 14 — Talla 2XLC Welcomes Cosmic Gate (2001)
 3AM Rush (2002)
 Bitte Ein Beat! — Beat 3 (2002)
 Back2Back (2003)
 MaxiMal In The Mix Vol. 5 (2003)
 Back2Back Vol. 2 (2005)
 Hard NRG 7 (2005)
 Back2Back 3 (2007)
 Privilege Ibiza (2009)
 Back2Back 4 (2010)

Синглы / EP
 «The Drums» (1999)
 «Mental Atmosphere» (1999)
 «Somewhere Over the Rainbow» (2000)
 «Exploration of Space» (2000) #29 UK
 «Fire Wire» (2001) #9 UK
 «Back To Earth» / «Hardcore» (2001)
 «Human Beings» (2002)
 «The Truth» (2002)
 «The Wave» / «Raging» (feat. Jan Johnston) (2002) #48 UK
 «Different Concept» (2004)
 «I Feel Wonderful» (feat. Jan Johnston) (2005)
 «Tomorrow» (N/A)
 «Should've Known» (2006)
 «Analog Feel» (2007)
 «Body Of Conflict» (feat. Denise Rivera) (2007)
 «A Day That Fades» (feat. Roxanne Emery) (2008)
 «Flatline» (feat. Kyler England) (2009)
 «Not Enough Time» (feat. Emma Hewitt) (2009)
 «Under Your Spell»  (feat. Aruna) (2009)
 «Barra» (2010)
 «London Rain» (2010)
 «Back 2 Earth»(2010)
 «The Theme»(2011)
 «Be Your Sound with Emma Hewitt» (2011)
 «Sometimes They Come Back For More with Arnej» (2012)
 «Flying Blind with JES» (2012)
 «Over The Rainbow with J'Something» (2012)
 «Perfect Stranger» (2012)
 «Wake Your Mind with Cary Brothers» (2012)
 «Calm Down with Emma Hewitt» (2012)
 «So Get Up» (2013)
 «Going Home with Emma Hewitt» (2014)
 «We Got The Fire with Olivia Sebastian» (2022)

Ремиксы
 Sash! — «Adelante» (1999)
 U96 — «Das Boot 2001» 1999
 Green Court — «Follow Me» (1999)
 Beam vs. Cyrus & The Joker — «Launch In Progress» (1999)
 Bossi — «To The Sky» (1999)
 Taucher - «Science Fiction» (2000)
 Der Verfall — «Der Mussolini» (2000)
 E Nomine — «E Nomine» (2000)
 Aquagen — «Lovemachine» (2000)
 Balloon — «Monstersound» (2000)
 Beam & Yanou — «Sound Of Love» (2000)
 Talla 2XLC — «World In My Eyes» (2001)
 Blank & Jones — «DJs, Fans & Freaks» (2001)
 Safri Duo — «Samb-Adagio» (2001)
 Vanessa Mae — «White Bird» (2001)
  Miss Shiva — «Dreams 2002» (2001)
 Green Court — «Inside Your Gates» (2001)
 Tiësto — «Suburban Train» (2001)
 Ferry Corsten — «Punk» (2002)
 Rank 1 — «Awakening» (2002)
 4 Strings — «Diving» (2002)
 DuMonde — «God Music» (2002)
 Sioux — «Pho» (2002)
 Svenson & Gielen — «Answer the Question» (2002)
 Age of Love — «The Age of Love» (2004)
 Beam — «Amun» (2004)
 C.Y.B — «Now» (2005)
 64 Bit — «Virtual Discotech 1.0» (2005)
 Vincent De Moor — «Fly Away» (2007)
 Armin van Buuren vs. Rank 1 — «This World Is Watching Me» (2007)
 Kirsty Hawkshaw Meets Tenishia — «Outsiders» (2007)
 Cosmic Gate — «A Day That Fades» (Cosmic Gate's From AM To PM Mix)(2007)
 Cosmic Gate — «Body Conflict» (Cosmic Gate Club Mix)(2007)
 Cosmic Gate — «Firewire» (Cosmic Gate B2B3 Reconstruction) (2007)
 Messler — «Prepare» (Cosmic Gate B2B3 Edit) (2007)
 Tiësto feat. Jes — «Everything» (2007)
 Above & Beyond pr. OceanLab - «Sirens Of The Sea» (2008)
 Veracocha - «Carte Blanche» (2008)
 Deadmau5 - «Clockwork» (2008)
 Armin van Buuren ft. Cathy Burton - «Rain» (2009)
 John O'Callaghan ft. Sarah Howells - «Find Yourself» (2009)
 Dakota - «Sin City» (2009)
 Fabio XB & Ronnie Play ft. Gabriel Cage - «Inside Of You» (2009)
 Paul Van Dyk ft. Johnny McDaid - «Home» (2009)
 Kyau & Albert - «I Love You» (2009)
 Jes - «Lovesong» (2009)
 James Horner feat. Leona Lewis - «I See You» (2010)
 Andrew Bennett feat. Sir Adrian - «Run Till U Shine» (2010)
 Robbie Rivera - Departures (2010)
 Ferry Corsten - Punk (Cosmic Gate's Essential Rework) (2011)
 Markus Schulz feat. Sir Adrian - Away (2011)
 Emma Hewitt - Colours

Nic Chagall

Синглы / EP
 «Sansibar» / «I Don't Know» (Nic Chagall pr. Encee) (2005)
 «Monday Bar» (2006)
 «Borderline» / «Back To San Fran» (2007)
 «What You Need» (2007)
 «Sun Red» / «Sky Blue» (2008)
 «This Moment» (2009)
 «Morning Light» (2010)
 «100» (Nic Chagall vs. Wippenberg vs. Rank 1) (2010)

Ремиксы
 NFK - «Don't You Want Me» (You Want Me Remix) (совместно с DJ Errik & DJ Wave) (2003)
 Markus Schulz feat. Departure - «Cause You Know» (2007)
 Nic Chagall - «What You Need» (Nic Chagall's Hard Dub) (2007)
 Filo & Peri ft. Eric Lumiere - «Anthem» (2007)
 Marcel Woods - «New Feeling» (2007)
 Armin van Buuren - «The Sound Of Goodbye» (2007)
 Wippenberg - «Promisedland» (2007)
 Nic Chagall - «What You Need» (NC's Prelectric Mix) (2008)
 Dash Berlin ft. Cerf, Mitiska & Jaren - «Man On The Run» (2009)
 Marco V ft. Jonathan Mendelsohn - «Coming Back» (2010)
 Tiesto ft. Cary Brothers - Here On Earth (2010)
 Aruna with Mark Eteson - Let Go (Nic Chagall Remix) (2010)
 Susana & Josh Gabriel - Frozen (Nic Chagall Remix) (2010)

Bossi

Синглы / EP
 «Embassy Of Love» (1995)
 «I Don't Care» (1995)
 «Funky Technician» (1996)
 «Work It Out» (1996)
 «Time To Make The Floor Burn» (1997)
 «Back II The Old Skool» (1998)
 «Reality» (1999)
 «To The Sky» (1999)
 «SeeMeFeelMe» (2001)

Ремиксы
 Natural Born Grooves - «Forerunner» (Jaspa Jones & Bossi Mix) (1995)
 Magnificent 4 - «I Need Ya» (Jaspa meets Bossi Mix) (1996)
 Final Tranceport - «Enter The Trance Tower» (Kosmonova meets Bossi Mix) (1997)
 Chocolate Milk - «Harddrummer» (Kosmonova meets Bossi Mix) (1997)
 Domin8 - «Jack Your Body» (Kosmonova meets Bossi Mix) (1997)
 Ace The Space - «Nine Is A Classic» (Jaspa Jones & Bossi Mix) (1997)
 Kosmonova - «Raumpatrouille» (Planet meets Bossi Mix) (1997)
 Sash! ft. Tina Cousins - «Mysterious Times» (Cyrus & the Joker meets Bossi Mix) (1998)
 Encore - «Le Paradis» (Bossi meets Cyrus & the Joker Mix) (1998)
 Rick Moraine - «Neverending Story» (1998)
 Vitamino feat. Da Force - «What I've Got» (1998)
 Dario G - «Sunmachine» (Cyrys & The Joker meets Bossi Extended Dub Mix) (1998)
 United DJs for Central America - «Too Much Rain» (Sash! vs Bossi Mix) (1998)
 DJ JamX Joins B.I.A. - «! Das Licht !» (1999)
 Avancada - «Go!» (1999)
 John B. Norman - «I Can't Stop» (1999)
 Southside Hustlaz - «On Da Move» (1999)
 B.E.T.A.-Unit - «Somebody» (2000)
 Da Boy Tommy - «Halloween» (2000)
 Ravelab feat. Kai Hawaii - «Push» (2000)
 DJ Crack - «Space People 2000» (2000)
 Qube - «I Can Do It» (2001)
 Enemy Mine - «Know Your Enemies» (2001)
 Unit 5 - «I Love You» (2002)
 Punk City - «Mission» (Bossi's Bossdrum Remix) (2003)

Ссылки 
 Cosmic Gate official website 
 
 Интервью на www.YouShow.ru
 
 
 
 
 TranceSound.net Interview

Музыкальные коллективы Германии
Коллективы и музыканты в стиле транс
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году